Donnerbüchse bezeichnet

einen Waggon, siehe Donnerbüchse (Personenwagen)
eine alte Feuerwaffe, siehe Handrohr
ebenfalls die Handfeuerwaffe Espingole